Palma lehetséges jelentési:

Földrajzi helyek
 Palma, város Mallorca szigetén
 Palma, település Mozambik északi részén
 Palma Campania, település az olaszországi Campania régióban
 Palma de Gandía, település a spanyolországi Valencia tartományban
 Palma del Río, település a spanyolországi Córdoba tartományban
 Palma di Montechiaro, település az olaszországi Szicíliában
Személyek
 Palma Vecchio velencei festő
 Palma il Giovane velencei festő
Egyebek
 Palma egykori híres magyar gumiipari márkanév

Hasonló címmel 
La Palma
 La Palma, a Kanári-szigetek egyike
 La Palma, város Kubában

Pálma
 Pálma (egyértelműsítő lap)